El título de la película Lola puede referirse a:

Lola (1961), película de Jacques Demy protagonizada por Anouk Aimée.
Lola (1986), película de Bigas Luna protagonizada por Ángela Molina.
Lola (película de 1989), película de María Novaro protagonizada por Leticia Huijara.
Lola (2007), película de Miguel Hermoso basada en la vida de Lola Flores.
Lola (2012), película del director filipino Brillante Mendoza.